Susen steht für:
 weiblicher Vorname, siehe Susan (Vorname) #Susen

Susen ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Susen (* 1950), deutscher Rätselautor
 Kurt Susen (1905–1975), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Susen (1807–1863), deutscher Elementarlehrer

Siehe auch:
 Suse (Begriffsklärung)
 Susan (Begriffsklärung)